Ruppenthal ist der Familienname folgender Personen:

 Anneliese Sprengler-Ruppenthal (1923–2016), deutsche Kirchenhistorikerin
 Karl Ruppenthal (1777–1851), preußischer Politiker
 Stephen Ruppenthal (* 1947) Komponist und Lyriker